Die Cathay Pacific Hong Kong Open 1998 fanden vom 23. bis 30. August 1998 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1998/99 und mit 74.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie PSA Super Series Silver.

Vorjahressieger Jansher Khan gab bei dem Turnier sein Comeback nach einer Knieoperation, musste jedoch in seiner Auftaktpartie gegen Abdul Faheem Khan im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Im Finale trafen der topgesetzte Peter Nicol und der an Position drei gesetzte Jonathon Power aufeinander. Power setzte sich glatt mit 15:14, 15:11 und 15:14 durch und gewann damit seinen 14. Karrieretitel auf der Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 1998/99
1998